Division II i fotboll 1996 var 1996 års säsong av Division II. Precis som de senaste två säsongerna delades division II in i sex 12-lagsserie. De sex seriesegrarna flyttades upp till division I 1997, medan de sex serietvåorna fick spela kvalspel till samma serie. De två sämst placerade lagen i respektive serie degraderades till division III 1997 medan lag 10 i serierna tvingades till kvalspel för att försvara sin division II-plats.

Serier

Norrland 

POS = Position; S = Spelade matcher;  V = Vunna matcher;  O = Oavgjorda matcher;  F = Förlorade matcher;  GM = Gjorda mål; IM = Insläppta mål; MS = Målskillnad; P = Poäng

N1: Efter säsongen bildade Ope IF, IFK Östersund och Östersund/Torvalla FF ett gemensamt elitlag, Östersunds FK. Detta lag övertog Ope IF:s division II-plats, medan Ope övertog Östersund/Torvallas division IV-plats. IFK Östersund degraderades till division III.
N2: Obbola sammanslogs efter säsongen med IFK Holmsund och bildade Obbola/IFK Holmsund.

Östra Svealand 

POS = Position; S = Spelade matcher;  V = Vunna matcher;  O = Oavgjorda matcher;  F = Förlorade matcher;  GM = Gjorda mål; IM = Insläppta mål; MS = Målskillnad; P = Poäng

Västra Svealand 

POS = Position; S = Spelade matcher;  V = Vunna matcher;  O = Oavgjorda matcher;  F = Förlorade matcher;  GM = Gjorda mål; IM = Insläppta mål; MS = Målskillnad; P = Poäng

Östra Götaland 

POS = Position; S = Spelade matcher;  V = Vunna matcher;  O = Oavgjorda matcher;  F = Förlorade matcher;  GM = Gjorda mål; IM = Insläppta mål; MS = Målskillnad; P = Poäng

Västra Götaland 

POS = Position; S = Spelade matcher;  V = Vunna matcher;  O = Oavgjorda matcher;  F = Förlorade matcher;  GM = Gjorda mål; IM = Insläppta mål; MS = Målskillnad; P = Poäng

Södra Götaland 

POS = Position; S = Spelade matcher;  V = Vunna matcher;  O = Oavgjorda matcher;  F = Förlorade matcher;  GM = Gjorda mål; IM = Insläppta mål; MS = Målskillnad; P = Poäng

Kval till division I 
Omgång 1

|}

Omgång 2

|}
Falkenbergs FF kvarstår i division I, Enköpings SK flyttas upp till division I division I 1997, Visby IF Gute flyttas ned till division II 1997.

Kval till division II

Grupp A

Morön BK flyttas upp till division II, Assi IF flyttas ned till division III.

Grupp B

Enebybergs IF flyttas upp till division II, Västerhaninge IF flyttas ned till division III.

Grupp C

Nyköpings BIS kvarstår i division II.

Grupp D

Laholms FK flyttas upp till division II, Linköpings FF flyttas ned till division III.

Grupp E

IF Heimer kvarstår i division II.

Grupp F

Veberöds AIF kvarstår i division II.

Fotboll i Sverige 1996
1996
Fotbollssäsongen 1996